Die Black Forest Open 2007 war ein Tennisturnier, das vom 27. August bis 2. September 2007 in Freudenstadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 111 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 109 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 111 kB)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in Freudenstadt